Witold – imię
 Witold (ok. 1352–1430) – wielki książę litewski